El término Hrazdan (en armenio Հրազդան) puede referirse a:

Hrazdan, río armenio que atraviesa Ereván.
Hrazdan (antes Akhta), ciudad armenia capital de la provincia de Kotayk' atravesada por el río del mismo nombre.
El estadio Hrazdan, un estadio de fútbol de Ereván.